Parenthood er en engelske ord for forældreskab, se forælder.

Derudover kan det henvise til:
 Hele den pukkelryggede familie – amerikansk film fra 1989 af Ron Howard (originaltitel: Parenthood)
 Parenthood (tv-serie fra 1990) – amerikansk tv-serie fra 1990 baseret på filmen
 Parenthood (tv-serie fra 2010) – amerikansk tv-serie fra 2010 baseret på filmen
 The Parent 'Hood – amerikansk tv-sitcom fra 1990'erne